Televíziós sorozat
 Lolka és Bolka (1963–1986)

Filmek
 Lolka és Bolka a Föld körül (1977)
 A Mosoly-rend lovagja (1979)
 Lolka és Bolka a Vadnyugaton (1986)

Összeállított filmek
 Lolka és Bolka vakációja (1986)
 Lolka és Bolka meséi (1987)